Timo Hirvonen, né le  à Varkaus en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier gauche.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Carrière d'entraineur 
Après plusieurs années comme entraineur adjoint avec le Espoo Blues, l'équipe disparait mais trouve un successeur non-officiel chez l'Espoo United en Mestis où Hirvonen devient le premier entraineur-chef. L'année suivante, il retrouve son poste d'entraineur adjoint à Niko Martilla. À la fin de la saison 2017-2018, l'Espoo United disparait à son tour.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1990-1991 || Kiekko-Espoo || I-divisioona
|| 8 || 0 || 1 || 1 || 0 || || || || || 
|-
| 1991-1992 || Kiekko-Espoo || I-divisioona
|| 43 || 10 || 5 || 15 || 24 || 5 || 0 || 1 || 1 || 10
|-
| 1992-1993 || Kiekko-Espoo || SM-liiga
|| 22 || 4 || 4 || 8 || 8 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || Kiekko-Espoo || SM-liiga
|| 46 || 7 || 7 || 14 || 46 || || || || || 
|-
| 1994-1995 || Kiekko-Espoo || SM-liiga
|| 28 || 1 || 3 || 4 || 16 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 1995-1996 || Kiekko-Espoo || SM-liiga
|| 44 || 11 || 11 || 22 || 36 || || || || || 
|-
| 1996-1997 || Kiekko-Espoo || SM-liiga
|| 44 || 8 || 13 || 21 || 59 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 1997-1998 || Kiekko-Espoo || SM-liiga
|| 47 || 6 || 5 || 11 || 28 || 8 || 1 || 0 || 1 || 18
|-
| 1998-1999 || Espoo Blues || SM-liiga
|| 54 || 5 || 8 || 13 || 40 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1999-2000 || Espoo Blues || SM-liiga
|| 47 || 14 || 12 || 26 || 52 || 4 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2000-2001 || Espoo Blues || SM-liiga
|| 56 || 8 || 8 || 16 || 44 || || || || || 
|-
| 2001-2002 || Espoo Blues || SM-liiga
|| 56 || 6 || 9 || 15 || 42 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2002-2003 || Espoo Blues || SM-liiga
|| 23 || 0 || 1 || 1 || 2 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2003-2004 || SaiPa || SM-liiga
|| 42 || 10 || 16 || 26 || 61 || || || || || 
|-
| rowspan='2'|2004-2005 || SaiPa || SM-liiga
|| 44 || 11 || 17 || 28 || 44 || || || || || 
|-
| Malmö Redhawks || Elitserien || 7 || 0 || 1 || 1 || 4 || 10 || 0 || 2 || 2 || 2 
|-
| 2005-2006 || Espoo Blues || SM-liiga
|| 54 || 7 || 3 || 10 || 54 || 9 || 0 || 0 || 0 || 8

Notes et références 

Naissance en décembre 1973
Joueur finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Joueur des Espoo Blues
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur des Malmö Redhawks
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Varkaus